«Королева пустыни» () — кинофильм режиссёра Вернера Херцога, вышедший на экраны в 2015 году. Лента основана на биографии британской писательницы, путешественницы, разведчицы и политического консультанта Гертруды Белл. Фильм принимал участие в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля.

Сюжет 
Молодая Гертруда Белл, дочь богатых родителей, не испытывает никакого интереса к жизни лондонского света; балы, приёмы и британская аристократия навевают на неё лишь скуку. Стремясь хоть к какой-то деятельности, Гертруда отправляется к своему дяде, который занимает высокий дипломатический пост в Тегеране. Здесь девушка не только знакомится с Востоком, но и влюбляется в молодого сотрудника посольства Генри Кадогана. Однако их роман длится недолго: родители считают молодого человека недостаточно хорошей партией для своей дочери и запрещают им жениться. В отчаянии Генри накладывает на себя руки. После этой трагедии Гертруда полностью посвящает себя писательству и исследованию Ближнего Востока…

В ролях 
 Николь Кидман — Гертруда Белл
 Джеймс Франко — Генри Кадоган
 Дэмиэн Льюис — Ричард Доти-Уайли
 Роберт Паттинсон — Т. Э. Лоуренс
 Дженни Эгаттер — Флоренс Белл
 Холли Эрл — Флоренс Лашель
 Джей Абдо — Фатту
 Марк Льюис Джонс — Фрэнк Лашель
 Бет Годдард — тётя Лашель
 Дэвид Колдер — Хью Белл
 Софи Линфилд — Джудит Доти-Уайли
 Кристофер Фулфорд — Уинстон Черчилль

Ссылки 
  
 

Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Фильмы-биографии о писателях
Фильмы-биографии о политиках
Фильмы о Первой мировой войне
Фильмы США 2015 года
Фильмы на английском языке
Фильмы о Лондоне
Фильмы IFC Films